UGSS steht für:
 Unattended Ground Sensor System, vormaliger Komplexname des dann verbesserten Remote Battlefield Sensor Systems, US-amerikanischer Sensorkomplex zur automatischen Ortung von Bewegungen am Boden
 U-Geminorum-Sterne; darunter SS-Cygni-Sterne, Sternuntergruppe laut General Catalogue of Variable Stars, siehe Liste der Sternklassen
 Flughafen Sochumi-Babuschara (ICAO-Code), abchasischer Flughafen

Abkürzung